Grunder ist ein deutscher Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Grund.

Namensträger 
 Hans Grunder (* 1956), Schweizer Politiker (BDP)
 Hermann Grunder (* 1931), schweizerisch-amerikanischer Physiker
 Karl Grunder (1880–1963), Schweizer Mundartschriftsteller
 Karl Grunder (Kunsthistoriker) (* 1951), Schweizer Kunsthistoriker
 Mariann Grunder (1926–2016), Schweizer Bildhauerin

Siehe auch 
 Gründer

Familienname
Deutscher Personenname
Wohnstättenname